Иван Йованович (; 8 июля 1962, Лозница) — югославский футболист, полузащитник. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

В качестве игрока прежде всего известен по выступлениям за клубы «Рад» и «Ираклис».

Биография

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал 1972 года выступлениям за команду родного города «Лозница», в которой провёл двенадцать сезонов.

Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Рад», в состав которого присоединился в 1984 году. Отыграл за белградскую команду следующие пять сезонов своей игровой карьеры.

В 1989 году перешёл в клуб «Ираклис», за который отыграл 10 сезонов. Большинство времени, проведённого в составе «Ираклиса», был основным игроком команды. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду «Ираклис» в 1999 году.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру вскоре по завершении карьеры игрока, возглавив в 2001 году тренерский штаб клуба «Ники Волос».

В дальнейшем возглавлял клубы «Ираклис» и АПОЭЛ, «Панахаики» и снова «Ираклис».

С 2008 года возглавлял тренерский штаб команды АПОЭЛ.

Достижения

Командные 
 Чемпион Кипра (4): 2003/04, 2008/09, 2010/11, 2012/13
 Обладатель Кубка Кипра (1): 2008
 Обладатель Суперкубка Кипра (4): 2004, 2008, 2009, 2011

Личные 
 Тренер сезона (Кипр): 2003/04, 2008/09, 2009/10, 2010/11
 Тренер года в Сербии: 2011

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Югославии
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Ираклис»
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры ФК «Ники» Волос
Тренеры ФК «Ираклис»
Тренеры ФК АПОЭЛ
Тренеры ФК «Панахаики»
Тренеры ФК «Аль-Наср» Дубай
Тренеры сборной ОАЭ по футболу
Тренеры ФК «Панатинаикос»